vergelijking (beeldspraak)
vergelijking (wiskunde)
reactievergelijking bij een scheikundige reactie
prijsvergelijking vergelijk van producten op basis van prijs
vergelijkbaarheid van twee elementen in een verzameling met partiële orde